Leonensi – abitanti di Capão do Leão
Leonensi – abitanti di Minas do Leão